Pekinés o pequinés puede referirse a:
Pekinés, un natural o relativo de la ciudad china de Pekín o Pequín.
Pekinés o pequinés, una antigua raza canina de compañía, originaria de China.